Gerzenberg steht für:

 Gerzenberg (Geisenhausen), Gemeindeteile des Marktes Geisenhausen im niederbayerischen Landkreis Landshut

Gerzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gerzenberg (* 1991), deutscher Pianist